Разведчик может означать:

 Разведчик — сотрудник органов или военнослужащий службы разведки.
 Разведчик — военнослужащий, посланный на разведку и военно-учётная специальность.
 Разведчик — специалист по разведке недр, полезных ископаемых.
 Разведчик — корабль для морской разведки.
 Разведчик — самолёт для воздушной разведки.
 Разведчик — спутник для космической разведки.
 Разведчик — военно-литературный журнал, издаваемый в 1888—1917 годах В. А. Березовским

Топоним 
 Разведчик — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области, Россия
 Разведчик — посёлок городского типа в Ленском районе Якутии, Россия

См. также 
 Разведчики